Омега-6-полиненасыщенные жирные кислоты органические соединения, относятся к семейству ненасыщенных жирных кислот, имеющих двойную углерод-углеродную связь в омега-6 позиции, то есть между шестым и седьмым атомами углерода, считая от метилового конца цепи жирной кислоты.

Список омега-6 жирных кислот

Основные пищевые источники 
Омега-6 жирные кислоты содержатся в следующих пищевых продуктах:
 Льняное масло (~30%);
 Сафлоровое масло;
Рапсовое масло;
 Овсяные отруби и овсяный протеин.
 Масло из зёрен пшеницы;
 Масло грецкого ореха;
 Кунжутное масло;
 Майонез без холестерина;
 Маргарин (гидрогенизированный);
 Оливковое масло;
 Мясо индейки;
 Мясо курицы;
 Миндаль;
 Семена подсолнечника;
 Грецкие орехи;
 Арахисовое масло;
 Соевые бобы;
 Сало.

Предполагаемые отрицательные эффекты потребления омега-6 кислот 

Некоторые медицинские исследования подтверждают, что избыточное потребление омега-6 жирных кислот по отношению к омега-3 кислотам может увеличить риск ряда заболеваний. 

Современная западная диета включает большое количество омега-6 и недостаточное омега-3 (среднее отношение омега-6 к омега-3 15:1 - 16:1)<ref
 name="simopoulos2002"></ref>.

. Для решения этой проблемы необходимо увеличивать в своей диете долю омега-3 по отношению к омега-6, принимая продукты, богатые омега-3.

Примечания